Wancho peut être :
 , peuple du Nord-Est de l’Inde ;
 Wancho, langue sino-tibétaine ;
 , alphabet créé pour écrire le wancho ;
 , bloc unicode.